Lintjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Bohuslän 
Lintjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,

Dalsland 
Lintjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lintjärnen (Torrskogs socken, Dalsland, 656357-128498), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lintjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lintjärnen (Högsäters socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun, 
Lintjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Lintjärnet (Tösse socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,

Värmland 
Lintjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Lintjärnen (Blomskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lintjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660555-129395), sjö i Årjängs kommun,  (1,1 ha)
Lintjärnen (Karlanda socken, Värmland, 660565-129401), sjö i Årjängs kommun, 
Lintjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,97 ha)
Lintjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Lintjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (11,6 ha)
Lintjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lintjärnen (Mora socken, Dalarna, 676002-144600), sjö i Mora kommun, 
Lintjärnen (Mora socken, Dalarna, 677009-145374), sjö i Mora kommun, 
Lintjärnen (Mora socken, Dalarna, 677267-142571), sjö i Mora kommun,  (56,6 ha)
Lintjärnen (Våmhus socken, Dalarna, 677973-142941), sjö i Mora kommun,  (5,37 ha)
Lintjärnen (Våmhus socken, Dalarna, 677999-142415), sjö i Mora kommun, 
Lintjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (4,46 ha)
Lintjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lintjärnen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Lintjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Hälsingland 
Lintjärnen (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (1,4 ha)
Lintjärnen (Högs socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,59 ha)
Lilla Lintjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Lintjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Lintjärnen (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,

Härjedalen 
Lintjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Lintjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Lintjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,2 ha)

Jämtland 
Lintjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700104-135621), sjö i Åre kommun, 
Lintjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700128-135577), sjö i Åre kommun, 
Lintjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 700160-135549), sjö i Åre kommun,

Ångermanland 
Lintjärnen (Edsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lintjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lintjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,77 ha)

Västerbotten 
Lintjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Lintjärnen (Vännäs socken, Västerbotten, 710204-169174), sjö i Vännäs kommun, 
Lintjärnen (Vännäs socken, Västerbotten, 710891-168950), sjö i Vännäs kommun,

Lappland 
Lintjärnarna (Tärna socken, Lappland, 731060-144531), sjö i Storumans kommun, 
Lintjärnarna (Tärna socken, Lappland, 731144-144458), sjö i Storumans kommun,

Se även 
Linntjärn
Lindtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn